Il doppio del Toray Pan Pacific Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Pam Shriver e Helena Suková erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Katrina Adams e Zina Garrison hanno battuto in finale 6–3, 3–6, 7–6 Mary Joe Fernández e Claudia Kohde Kilsch.

Teste di serie
 Katrina Adams /  Zina Garrison (campionesse)
 Lori McNeil /  Robin White (semifinali)
 Leila Meskhi /  Larisa Neiland (semifinali)
 Mary Joe Fernández /  Claudia Kohde Kilsch (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Toray Pan Pacific Open 1989